«Двадцять тисяч льє під водою» — фантастичний роман Жуля Верна.

Екранізації 
 «20 000 льє під водою» — французький німий фільм 1907 року
 «20 000 льє під водою» — перша повнометражна екранізація роману (1916)
 «20 000 льє під водою» — американський фільм 1954 року
 «20 000 льє під водою» — австралійський телефільм 1985 року
 «20 000 льє під водою» — американсько-австралійський телефільм 1997 року

Див. також 
 «Капітан Немо» — радянський фільм 1975 року